Ženská dvouhra Copa Colsanitas 2018 probíhala v první polovině dubna 2018. Do singlové soutěže bogotského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla italská tenistka Francesca Schiavoneová, která se před zahájením odhlásila.

Vítězkou se stala 23letá Slovenka Anna Karolína Schmiedlová, jež ve finále zdolala španělskou turnajovou pětku Laru Arruabarrenovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour. Schmiedlová přitom před příjezdem do Bogoty nevyhrála rok a půl žádný zápas na túře WTA, když utržila 16 proher za sebou, a ještě o rok déle čekala na postup do čtvrtfinále. Bodový zisk ji na žebříčku WTA po turnaji posunul ze 132. na 84. příčku. Arruabarrenová odehrála na Copa Colsanitas třetí finálový zápas.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Copa Colsanitas
WTA Tour 2018
Sport v Kolumbii v roce 2018